Румянка:
 Румянка — болгарское женское имя.
 Румянка — одно из названий , гриба из семейства Болетовые.
 Румянка — одно из названий , растения семейства Бурачниковые. Иногда румянкой называют другой вид этого рода — .
Название «румянка» в народе иногда используется также по отношению к другим растениям —  из семейства Астровые и  из семейства Бурачниковые.